Ї, ї (условное название — И десятери́чное с тремо́й; в Юникоде называется йи; произношение — [йи]) — буква расширенной кириллицы, 13-я буква украинского и русинского алфавитов. Обозначает йотированный гласный звук , встречается в начале слов, после гласных и апострофа.

Буква «отпочковалась» от І в проектах украинской орфографии середины XIX века. По форме совпадая с двухточечной буквой «И десятеричное» церковнославянского и раннего гражданского русского письма, украинская Ї отличается в значении, употреблении и взаимодействии с надстрочными знаками:
 церковно-славянское и русское Ї были по сути лишь орфографически обусловленными вариантами буквы И (употреблявшимися перед гласными и Й), в звучании же не отличались от И;
 добавление к церковно-славянскому и русскому Ї любого надстрочного знака (например, ударения) убирало точки; украинское же Ї даже с ударением точки сохраняет.

В украинской (особенно западной) орфографии конца XIX — начала XX века буква Ї использовалась также в качестве «сильно смягчающей» І после согласных, часто обозначая в этих местах звук [и], развившийся из ятя (хлїб, дїд, нинї, цїлий). В позднейшем украинском правописании от такого употребления буквы Ї отказались, но в русинском эта норма осталась.

Использование 

В современном украинском языке этой буквой обозначают сочетание звуков й + і.

Ї употребляется в начале, середине и конце слов: їсти, поїзд, солов'їний, свої, Україна.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву можно записать как &#1031; или &#x407;, а строчную — как &#1111; или &#x457;. В кириллической раскладке клавиатуры символ Ї вызывается зажатой клавишей Alt с набором Num-цифр 0175, символ ї — Alt+0191.

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания 

И
И